Быков, Николай Петрович:
 Быков, Николай Петрович (в монашестве Илия; род. 1954) — архиерей, епископ Русской православной церкви.
 Быков, Николай Петрович (1920—1945) — Герой Советского Союза.